Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 195-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 195-ös busz (Budapest)
 195-ös busz (Budapest, 1974–1976)megszűnt